Freimuth steht für:

 einen Vornamen, siehe Freimut (Vorname)
 ein Pseudonym von Eduard Michael Kafka (1869–1893), Redakteur

Freimuth ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Freimuth (* 1966), deutsche Politikerin
 Axel Freimuth (* 1957), deutscher Physiker
 Ernst Freimuth (19./20. Jahrhundert), erster hauptamtlicher Bürgermeister von Falkensee
 Frank Freimuth (* 1962), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Heinz-Gert Freimuth (1939–2009), deutscher Chorleiter
 Ingrid Freimuth (* 1946), deutsche Pädagogin und Autorin
 Jörg Freimuth (* 1961), deutscher Leichtathlet
 Magnar Freimuth (* 1973), estnischer Nordischer Kombinierer
 Rico Freimuth (* 1988), deutscher Leichtathlet
 Thomas Freimuth (* 1980), deutscher Skilangläufer
 Ulrich Freimuth (1914–2014), deutscher Lebensmittelchemiker
 Uwe Freimuth (* 1961), deutscher Leichtathlet und Sportwissenschaftler

Siehe auch:

 Freimut (Begriffsklärung)
 Freymuth